Кубок Туреччини з футболу 2019–2020 — 58-й розіграш кубкового футбольного турніру в Туреччині. Титул захищав «Галатасарай», який припинив боротьбу на стадії чвертьфіналів.

Переможцем змагання став «Трабзонспор», для якого трофей став дев'ятим в історії.

Календар

Четвертий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 жовтня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 жовтня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 жовтня 2019

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/17 грудня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/18 грудня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/17 грудня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/19 грудня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/17 грудня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/18 грудня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/19 грудня 2019

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14/21 січня 2020

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14/23 січня 2020

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15/22 січня 2020

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15/23 січня 2020

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16/22 січня 2020

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16/23 січня 2020

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/13 лютого 2020

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/11 лютого 2020

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/12 лютого 2020

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/13 лютого 2020

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3 березня/16 червня 2020

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4 березня/18 червня 2020

|}

Фінал

Бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Туреччини на soccerway 

2019—2020 
Туреччина
Туреччина
2019 у турецькому спорті
2020 у турецькому спорті